Tenisový turnaj WTA Apia International Sydney 2012 se konal ve dnech 8. až 14. ledna v australském Sydney venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 600 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly do druhého kola volný los.
  Caroline Wozniacká (čtvrtfinále)
  Petra Kvitová (semifinále)
  'Viktoria Azarenková
  Li Na (finále)
  Samantha Stosurová (1. kolo)
  Věra Zvonarevová (1. kolo)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do hlavní soutěže:
  Jelena Dokićová
  Isabella Hollandová

Následující hráčky postoupily z kvalifikace:
  Sofia Arvidssonová
  Melinda Czinková
  Jekatěrina Makarovová
  Urszula Radwańská
  Chanelle Scheepersová
  Stefanie Vögeleová
  Alexandra Dulgheruová – jako šťastná poražená
  Polona Hercogová – jako šťastná poražená

Odstoupení 
  Flavia Pennettaová (zranění zad)
  Sabine Lisická (natažení břišního svalstva)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed03=
|RD1-team03= D Cibulková
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=6
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Š Pcheng
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=4

|RD1-seed05=
|RD1-team05= A Pavljučenkova
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= A Petkovic
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= U Radwańska
|RD1-score07-1=1
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=7
|RD1-team08= A Radwańska
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=3
|RD1-team09= V Azarenka
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= S Vögele
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= J Janković
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= J Görges
|RD1-score12-1=1
|RD1-score12-2=1r
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=WC
|RD1-team13= J Dokić
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= I Holland
|RD1-score14-1=0
|RD1-score14-2=0
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=LL
|RD1-team15= P Hercog
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=8
|RD1-team16= M Bartoli
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= C Wozniacki
|RD2-score01-1=7
|RD2-score01-2=2
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= D Cibulková
|RD2-score02-1=5
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=4

|RD2-seed03=
|RD2-team03= A Petkovic
|RD2-score03-1=5
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=7
|RD2-team04= A Radwańska
|RD2-score04-1=7
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=3
|RD2-team05= V Azarenka
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= J Janković
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07= J Dokić
|RD2-score07-1=0
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=8
|RD2-team08= M Bartoli
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= C Wozniacki
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=5
|RD3-score01-3=2
|RD3-seed02=7
|RD3-team02= A Radwańska
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=7
|RD3-score02-3=6

|RD3-seed03=3
|RD3-team03= V Azarenka
|RD3-score03-1=7
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=8
|RD3-team04= M Bartoli
|RD3-score04-1=5
|RD3-score04-2=4
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=7
|RD4-team01= A Radwańska
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=3
|RD4-score01-3=2
|RD4-seed02=3
|RD4-team02= V Azarenka
|RD4-score02-1=1
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=6
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (vítězky)'  Liezel Huberová/  Lisa Raymondová (finále)
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Maria Kirilenková/  Naděžda Petrovová (semifinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Sydney International
WTA Tour 2012
Tenis v Austrálii v roce 2012